General Electric Company, più spesso nominata semplicemente General Electric e abbreviata GE –  multinazionale statunitense, fondata nel 1892, attiva nel campo della tecnologia e dei servizi
General Electric Company plc abbreviata GEC – multinazionale britannica del passato, attiva nel settore elettronico per la difesa, delle telecomunicazioni e dell'ingegneria
Edison General Electric Company – impresa statunitense fondata nel 1878, fusasi nel 1892 con la Thomson-Houston Electric Company a formare la General Electric Company